Скалка — предмет кухонной утвари.
 Скалка — станция на линии А пражского метрополитена.
 Скалка — искусственное озеро на реке Огрже в Чехии.
 Скалка — река в Чехии.

См. также 
 Скала (значения)